Сегер:

 Сегер, Каролин (род. 1985) — шведская футболистка, полузащитник.
 Сегер, Линда — сценарист и консультант по созданию сценариев фильмов.
 Сегер, Жозеп (1923—2014) — испанский футболист, большую часть карьеры выступавший за «Барселону».